Andrew Murray (1812–1878) skót botanikus, entomológus, zoológus
 Andrew Murray (1987) skót teniszező